Пер-Кристиан Ворре Бротвейт (; 15 февраля 1996, Хёугесунн, Норвегия) — норвежский футболист, вратарь шведского клуба «Юргорден» и сборной Норвегии, выступающий на правах аренды за французский «Ним».

Клубная карьера 
Бротвейт — воспитанник клубов «Джерв 1919» и «Хёугесунн». 9 июня 2014 года в матче против «Стрёмсгодсета» он дебютировал в Типпелиге в составе последнего. В 2015 году Пер-Кристиан стал основным вратарём клуба. В начале 2019 года Бротвейт перешёл в шведский «Юргорден». 2 апреля в матче против «Сундсвалля» он дебютировал в Аллсенскан лиге. В том же году Пер-Кристиан помог клубу выиграть чемпионат.

В начале 2021 года Бротвейт был отдан в аренду в нидерландский «Гронинген».

Международная карьера 
18 ноября 2020 года в матче Лиги Наций против сборной Австрии Бротвейт дебютировал за сборную Норвегию.

Достижения 

Клубные

 «Юргорден»
 Победитель Чемпионата Швеции — 2019

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Хёугесунн»
Игроки ФК «Юргорден»